Sosopol,Sozopol, Sossopol (, []), Sosopolis, (, ) bezeichnet:

 eine bulgarische Stadt, siehe Sosopol
 eine bulgarische Gemeinde, siehe Gemeinde Sosopol
 eine Bucht im Schwarzen Meer, siehe Bucht von Sosopol
 einen Fußballklub, siehe FK Sosopol
 einen Ruderklub, siehe RK Sosopol
 ein russisches Flaggschiff, siehe Sizopol (Schiff)
 ein griechisches Dorf, siehe Sozopoli (Kallikratia)